W matematyce:
 pierwiastek – operacja matematyczna,
 pierwiastek – element  dla którego dwumian  dzieli (bez reszty) dany wielomian zmiennej  (zob. też pierwiastek z jedynki),
 pierwiastek, miejsce zerowe a. zero – argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość zerową,
 pierwiastek a. rozwiązanie – wartość bądź ciąg wartości, które spełniają dane równanie, tzn. podstawione w miejsce niewiadomych dają zdanie logicznie prawdziwe.

W filozofii:
 pierwiastek, żywioł a. element – zasadnicza część różnych koncepcji filozoficznych obecna w wielu kulturach.

W chemii:
 pierwiastek – substancja chemiczna składająca się z jednego typu atomów (wskazanego liczbą atomową, czyli liczbą protonów w jądrze) lub z atomów o tej samej liczbie protonów.

Zobacz też 
 pierwiastka – kobieta lub samica ssaków rodząca po raz pierwszy
 element
 Racine carrée (stylizowany na √) – album studyjny Stromae’a wydany w 2013 roku